Heteromorpha scandens är en flockblommig växtart som beskrevs av John Joseph Clark. Heteromorpha scandens ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scandens